Александр Иванович Смирнов (14 июня (27 июня) 1912, дер. Бычиха Шарьинского района Костромской области — 25 сентября 1997, г. Москва) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Читинского обкома КПСС (1961—1973).

Биография 
В 1931 г. окончил Кологривский сельскохозяйственный техникум. В 1937 г. вступил в ВКП(б). В 1941 г. — 4 курса Горьковского сельскохозяйственного института, в 1953 г. — Высшую партийную школу при ЦК КПСС (заочно).

В 1933—1938 гг. — старший зоотехник районного земельного отела, главный зоотехник Горьковского краевого — областного земельного отдела.

В 1938—1941 гг. — начальник Горьковского областного управления животноводства.

В 1941—1942 гг. — в РККА.

В 1943 г. — секретарь Горьковского областного комитета ВКП(б).

В 1943—1947 гг. — в аппарате ЦК КП(б) Украины.

В 1947—1948 гг. — в аппарате Ростовского областного комитета ВКП(б).

В 1948—1951 гг. — инструктор ЦК ВКП(б), заведующий Сектором по проверке партийных органов ЦК ВКП(б).

В 1951—1953 гг. — помощник заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)/ЦК КПСС.

В 1953—1955 гг. — второй секретарь Читинского областного комитета КПСС.

В 1955—1961 гг. — председатель Исполнительного комитета Читинского областного Совета.

В 1961—1963 гг. — первый секретарь Читинского областного комитета КПСС,

в 1963—1964 гг. — первый секретарь Читинского сельского областного комитета КПСС.

В 1964—1973 гг. — первый секретарь Читинского областного комитета КПСС.

В 1973—1983 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Монголии.

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961—1986 гг. Депутат Верховного Совета СССР 6—8 созывов.

С 1983 г. на пенсии.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды и звания 
Награждён 2 орденами Ленина (27.08.1971, 14.12.1957), орденом Октябрьской Революции (25.06.1982), 3 орденами Трудового Красного Знамени (22.03.1966, 26.06.1962, 22.12.1977), орденом Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985), медалями.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Послы СССР в Монголии
Секретари Горьковского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Первые секретари Читинского обкома КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Вторые секретари Читинского обкома КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище